Le Buisson ardent est, dans la tradition biblique, la révélation du Dieu du monothéisme à Moïse. Il peut aussi faire référence à :
 Le Buisson Ardent, triptyque de Nicolas Froment, à la Cathédrale d'Aix-en-Provence ;
 Le Buisson ardent, sculpture-fontaine de Geneviève Böhmer ;
 le nom de la ronce commune se trouvant au Monastère Sainte-Catherine du Sinaï ;
 Le Buisson ardent (),  un film américain réalisé par Daniel Petrie sorti en 1960 ;
 Buisson ardent, film de Laurent Perrin, sorti en 1987 ;
 Le Buisson ardent, poème symphonique composé par Charles Koechlin ;
 Le Buisson ardent, épisode de la série South Park.

Phytonymie 
 Les plantes de la famille des Pyracantha, et en particulier Pyracantha coccinea, sont appelées « buisson ardent ».
 La fraxinelle ou dictame est aussi appelée « buisson ardent ».

Bible dans l'art et la culture